Oblężenie Cuzco (1536-1537) –
 Oblężenie Cuzco (1781) –

Zobacz też 
 
 Cuzco